Amerikai Egyesült Államok
 Wilsonville (Alabama)
 Wilsonville (Észak-Karolina)
 Wilsonville (Illinois)
 Wilsonville (Kalifornia)
 Wilsonville (Nebraska)
 Wilsonville (Oregon)

 Wilsonville állomás – HÉV-állomás és autóbusz-pályaudvar az oregoni Wilsonville-ben